Villar de Olalla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de Olalla (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villar de Olalla (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar